Каще́єв, Каще́єва — прізвище.

Відомі носії:
 Кащеєв Борис Леонідович — український науковець.
 Кащеєв Георгій Юхимович — депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Кащеєв Іван Андрійович — депутат Верховної Ради УРСР 5–6-го скликання.
 Кащеєва Вікторія Валеріївна — українська спортсменка.
 Кащеєва Раїса Олексіївна — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

Див. також 
 6811 Кащеєв — астероїд.

Кащеєв